Westtan Broncos Football Club é um clube de futebol de Vanuatu. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2009–10.

Clubes de futebol de Vanuatu